Bruce Roberts – amerykański curler
 Bruce Roberts – zambijski krykiecista
 Bruce Roberts – amerykański piosenkarz